Вениами́н Я́ковлевич Пота́шев (16 сентября 1928, д. Защелье, Лешуконская волость, Мезенский уезд, Архангельская губерния, РСФСР, СССР — 8 декабря 2018, Москва, Россия) — советский и российский горный инженер, государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР XII созыва. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики I созыва с 1991 по 1995.

Биография 
Родился 16 сентября 1928 в деревне Защелье Лешуконской волости Мезенского уезда Архангельской губернии РСФСР (ныне в составе Юромского сельского поселения Лешуконского района Архангельской области).

Образование 
Окончил Мончегорский горно-металлургический техникум (ныне — Мончегорский политехнический колледж).

В 1966 окончил Свердловский горный институт имени В. В. Вахрушева по специальности «горный инженер».

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал в 1941 в колхозе родного села.

После окончания горного института более 20 лет работал на шахтах Свердловской области начальником цеха, главным инженером, начальником шахты.

В 1972 переезжает в Тирасполь. Работает заместителем главного инженера, начальником участка ПП «Гидромеханизация». С 1974 по 1983 — инспектор, начальник участка «Энергонадзора», затем трудился на Тираспольском авторефрижераторном заводе.

В августе 1989 избирается членом СТК завода, ОСТК Тирасполя, членом президиумов городского и республиканского забастовочных комитетов.

Избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР XII созыва и Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики I созыва с 1991 по 1995, участник пяти съездов. Также был Депутатом Тираспольского городского совета.

Принимал активное участие в работе Тираспольского городского Объединённого Совета трудовых коллективов.

В 2000 в Тирасполе издал книгу своих воспоминаний «Народная дипломатия».

Скончался 8 декабря 2018 в Москве. Похоронен на Горкинском кладбище недалеко от города Видное Московской области.

Награды 
 Юбилейные медали
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «20 лет отражения вооруженной агрессии защитниками независимости ПМР»
 Нагрудный знак «За оборону Приднестровья» (10 августа 1994) — в ознаменование пятилетнего юбилея создания Объединённого Совета трудовых коллективов
 Медаль «За трудовую доблесть» (30 августа 1995) — за активное участие в создании, становлении и развитии Республики и в связи с 5-й годовщиной образования Приднестровской Молдавской Республики
 Орден Почёта (15 сентября 1998) — за многолетний добросовестный труд, активное участие в становлении Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 70-летием со дня рождения
 Медаль «Защитнику Приднестровья» (3 августа 1999) — за большой личный вклад в создание, защиту и становление Приднестровской Молдавской Республики, активное участие в борьбе против национализма, за равноправие всех народов в бывшей Молдавской Советской Социалистической Республике и в связи с 10-летием со дня создания Объединённого Совета трудовых коллективов города Тирасполь
 Медаль «10 лет Приднестровской Молдавской Республике» (17 августа 2000) — за активное участие в становлении, защите и строительстве Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 10-й годовщиной со дня образования
 Орден «Трудовая слава» (15 сентября 2003) — за большой личный вклад в дело создания, защиты и развития Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 75-летием со дня рождения
 Орден «За заслуги» II степени (2012)
 Нагрудный знак Министерства иностранных дел ПМР «За вклад в развитие международных связей» (2013)

Примечания

Ссылки 
 Интервью В. Поташева для медиапортала «Евразийское Приднестровье»

Родившиеся в 1928 году
Родившиеся 16 сентября
Мемуаристы СССР
Мемуаристы Молдавии
Кавалеры ордена «За заслуги» II степени (ПМР)
Кавалеры ордена Почёта (ПМР)
Выпускники Уральского горного университета
Депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 12 созыва